Das Cruiserweight Classic (CWC) war eine Wrestling-Sendung der WWE, die zwischen dem 23. Juni und 14. September 2016 auf dem WWE Network ausgestrahlt wurde. Die Fernsehsendung war eine Aufzeichnung des Turniers, das an vier verschiedenen Tagen in der Full Sail University in Winter Park, Florida aufgezeichnet wurde. Insgesamt traten 32 Wrestler an, um den WWE Cruiserweight Championship zu bestimmen. Wie im Wrestling üblich handelte es sich dabei nicht um ein Turnier im sportlichen Sinne, sondern der Ausgang der Kämpfe wurde vorher festgelegt. Als Gewinner wurde TJ Perkins präsentiert, der sich im Finale gegen den mexikanischen Wrestler Gran Metalik durchsetzen durfte.

Konzept 
Beim Cruiserweight Classic sollte in einem 32-Mann-Turnier der neu eingeführte WWE Cruiserweight Championship bestimmt werden. Die Gewichtsklasse bezieht sich auf das Cruisergewicht, das 205 Amerikanische Pfund (ca. 90,72 Kilogramm) nicht übersteigen durfte. Die Gewichtsangaben im Wrestling sind allerdings eher Richtangaben und spiegeln nicht das tatsächliche Gewicht wieder. Es handelt sich dabei um meist sehr dynamische Showkämpfe mit vielen Sprüngen und spektakulären Stunts. Die 32 Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen unabhängigen Promotions, darunter Revolution Pro Wrestling, Progress Wrestling und Evolve. Einige weitere stammen aus dem WWE-Brand WWE NXT. Vor dem eigentlichen Turnier fanden sogenannte Qualifying Matches statt, die von den einzelnen Promotions ausgerichtet wurden.

Qualifying Matches 
Die Qualifying Matches wurden nur auszugsweise in der Fernsehsendung gezeigt. Die Ausrichtung oblag den jeweiligen Promotions.

 Progress Wrestling Chapter 29 – Electric Ballroom, Camden Town, London am 24. April 

 Revolution Pro Wrestling Live at the Cockpit 8 - Cockpit Theatre, Marylebone, London am 1. Mai 

 Evolve 61 – La Boom, Woodside, Queens, New York City am 7. Mai

 American Combat Wrestling The Tradition Continues! - All Sports Arena, New Port Richey, Florida am 28. Mai

 Evolve 63 - Downtown Recreation Complex, Orlando, Florida am 11. Juni

Teilnehmer

Ersatzwrestler
Für den Fall, das ein Wrestler sein gewicht nicht halten konnte oder verletzungsbedingt das Turnier verlassen musste, standen folgende Wrestler als ersatz bereit:

Ersetzt
Diese Teilnehmer mussten während des Turniers ersetzt werden:

Ablauf des Turniers und Ausstrahlungszeitraum 

Austragungsort des Turniers war die Full Sail University im Winter Park, Florida. Die einzelnen Kämpfe wurden dort am 23. Juni, am 14. Juli, am 26. August und am 14. September 2016 aufgezeichnet und auf 10 Episoden einer wöchentlich ausgestrahlten Serie auf dem WWE Network aufgeteilt. Der Staffel wurde außerdem eine Episode 0 vorangestellt. Diese eröffnete die Show am 6. Juli 2016. Die Staffel begann dann offiziell am 13. Juli 2016 mit Folge 1. Halbfinale und Finale wurden live am 14. September ausgestrahlt. Ein Tag-Team-Match fand zwischen den beiden Finalrunden statt. Erst vor dem Halbfinale wurde den Teilnehmern und den Zuschauern eröffnet, das der Gewinner des Turniers der erste Träger des neu eingeführten WWE Cruiserweight Championship erhalten würde und seinen Titel nun bei WWE Raw verteidigen müsse.

Episodenliste

Weblinks 
 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Vereinigte Staaten)
WWE 2016
Wrestling-Event
Sportveranstaltung in Florida
Wrestlingsendung (Fernsehen)
Sport (Winter Park, Florida)